

События

Римская империя 
 Император: Тиберий (патриций); консулы: Друз Младший (патриций) и Гай Норбан Флакк (плебей); консул-суффект: Марк Юний Силан (плебей); народный трибун: Децим Гатерий Агриппа; квестор: Авл Криспин Цепион (в Вифинии); верховный понтифик: Тиберий.
 «Серебряный век» римской литературы (вплоть до 117 года).
 XV Аполлонов легион основал крепость Эмона на месте современной Любляны.
 Начало процессов «об оскорблении величия римского народа».
 В рамках кампании против германцев Германик пленил Туснельду, жену Арминия.
 Лето — Германик начинает наступление на двух направлениях из Ветеры и Могонтиака. На обратном пути ему удаётся отбить аквилу XIX легиона и посетить место битвы в Тевтобургском Лесу. Германик приказывает захоронить останки воинов Вара.
 Германик разрушает Маттий — столицу Хаттов.
 Город Варна (Odessus) на черноморском побережье Болгарии присоединён к римской провинции Мёзия.
 Префект Иудеи и Самарии Валерий Грат (окончание полномочий в 26).

Китай 
 Набег хунну.

Родились 
 7 или 24 сентября — Авл Вителлий (ум. 69), римский император;
 6 ноября — Агриппина Младшая (ум. 59), жена римского императора Клавдия, мать Нерона.
 Саломея — иудейская царевна, дочь Иродиады и Ирода Боэта, падчерица Ирода Антипы.
 Тумелик — единственный сын Арминия, вождя германского племени херусков, и Туснельды.

Скончались 
 Марк Лоллий — древнеримский аристократ, сын ординарного консула 21 года до н. э. Марка Лоллия и Аврелии Котты.

См. также

Примечание